Гебгарт — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гебгарт, Карл Карлович фон — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 2344; 26 ноября 1811.
 Гебгарт, Фёдор Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3564; 16 декабря 1821.

См. также 
 Гебгардт